Etiopija
 Afambo (woreda)
 Afambo (jezero)